Typex (codeermachine), een Britse codeermachine
 Typex (stripauteur), een Nederlandse stripauteur